Matatena puede referirse a:
 Matatenas, juguete o juego de habilidad.
 Matatenas (Nuevo León), localidad del municipio de Vallecillo, Nuevo León.
 La Matatena, asociación de cine para niñas y niños.
 La Matatena, grupo mexicano de ska.